My Name Is, une œuvre de musique contemporaine du compositeur américain Steve Reich créée en 1967 ; 
 My Name Is, une chanson du rappeur américain Eminem sortie en 1999 ;
 My Name Is, le premier album de la chanteuse française HollySiz sorti en 2013.

Voir aussi 
 Les pages Wikipedia commençant par My Name Is